Морле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 60 км на південний захід від Діжона, 80 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Морле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Морле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара